La Korisliiga 2005-2006 è stata la 66ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Petri Virtanen,  e  Boakai Lalugba, 
MVP finali:  Chanan Colman, 
Allenatore dell'anno:  Timo Heinonen, 
Miglior giovane:  Vesa Mäkäläinen, 
Sesto uomo:  Teemu Laine, 
Giocatore più migliorato:  Gerald Lee, 
Miglior difensore:  Timo Heinonen, 
Miglior arbitro:  Ilkka Weijo

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
2005-2006